Midnight in the Labyrinth est un album du groupe de metal extrême Cradle of Filth édité le . Il se présente sous la forme d'un double opus constitué de titres extraits de leurs quatre premiers albums avec sur un premier disque des versions purement orchestrales et sur un second, ces mêmes versions agrémentées de quelques lignes de chant, réinterprétées par Dani Filth et Sarah Jezebel Deva.

Production et enregistrement
Selon le leader Dani Filth, cet album réinvente certains titres issus des quatre premiers opus du groupe en version purement orchestrale avec des cœurs, des cuivres et des parties narratives". Filth a écrit sur le site internet du groupe :

Le guitariste Paul Allender déclare :

Sarah Jezebel Deva a annoncé via son profil Facebook qu'elle rejoignait Cradle of Filth pour cet enregistrement :

Liste des titres

Crédits
 Mark Newby-Robson - Orchestration
 Dani Filth - narration
 Sarah Jezebel Deva - narration
 Kit Woolven - Mixage

Références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2012
Album de Cradle of Filth
Album publié par Peaceville Records